Hutweihergraben ist ein Gewässername:

 Hutweihergraben (Bibert), rechter Zufluss der Bibert in Leonrod, Markt Dietenhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hutweihergraben (Sulzach), rechter Zufluss der Sulzach gegenüber Oberkemmathen, Gemeinde Langfurth, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Hutweiher